DNA kan syfta på bland annat:

 DNA – det kemiska ämne som bär den genetiska informationen, arvsmassan eller genometdet kemiska ämne som bär den genetiska informationen, arvsmassan eller genomet 
 DNA-släktforskning – genetiska tester främst för att verifiera eller motbevisa släktforskning 
 DNA – ett socialdemokratiskt parti i Norge, se Det norske Arbeiderparti
 DNA Oyj – ett telekommunikationsföretag i Finland
 DNA (TV-serie) – en dansk krimalserie från 2019